Jenna Haze Dark Side ist ein Pornofilm aus dem Jahr 2006. Die Hauptrolle spielt Jenna Haze.

Der Film erhielt mehrere AVN Awards. Unter anderen in der Kategorie Best Vignette Release. Außerdem erhielt er den F.A.M.E. Award als Favorite Gonzo Movie 2007.

Szenen Gliederung 
 Szene 1: Jenna Haze, Jean Valjean, Jerry
 Szene 2: Jenna Haze, Kurt Lockwood
 Szene 3: Jenna Haze, Arnold Schwartzenpecker, Donny Long, Johnny Fender, Scott Lyons, Trent Soluri
 Szene 4: Jenna Haze, Mr. Marcus
 Szene 5: Jenna Haze, Tory Lane
 Szene 6: Jenna Haze, Scott Nails
 Szene 7: Jenna Haze, Brett Rockman, Chris Charming, Scott Lyons
 Szene 8: Jenna Haze, Falco Zito

Auszeichnungen & Nominierungen 
 2006: XRCO Award Gewinner – Gonzo Movie/Release (of the Year)
 2007: AVN Award Gewinner – Best Oral Sex Scene – Video
 2007: AVN Award Gewinner – Best Vignette Release
 2007: AVN Award Nominierung – Best All-Girl Sex Scene – Video
 2007: AVN Award Nominierung – Best DVD Menus
 2007: AVN Award Nominierung – Best Director – Non Feature
 2007: AVN Award Nominierung – Best Group Sex Scene – Video
 2007: AVN Award Nominierung – Best Sex Scene Coupling – Video
 2007: F.A.M.E. Award Gewinner – Favorite Gonzo Movie

Weblinks 
 
 

Filmtitel 2006
US-amerikanischer Film
Pornofilm